Căciulata nevű romániai települések:

 Căciulata (Maros megye)
 Căciulata (Vâlcea megye)